Rougerie ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélien Rougerie (* 1980), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jacques Rougerie (* 1945), französischer Architekt